San Gavino o San-Gavino puede referirse a:

 San Gavino Monreale, municipio de Italia en la provincia de Cerdeña del Sur, región de Cerdeña
 San-Gavino-d'Ampugnani, comuna y población de Francia, en la región de Córcega, departamento de Alta Córcega
 San-Gavino-di-Carbini, comuna y población de Francia, en la región de Córcega, departamento de Córcega del Sur
 San-Gavino-di-Fiumorbo, comuna y población de Francia, en la región de Córcega, departamento de Alta Córcega
 San-Gavino-di-Tenda, comuna y población de Francia, en la región de Córcega, departamento de Alta Córcega